Velika nagrada Belgije 1973 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 20. maja 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 70
| 1:42:13,43
| 6
| 9
|-
! 2
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 70
| + 31,84 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 1
| Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 70
| + 2:02,79
| 9
| 4
|-
! 4
| 9
|  Andrea de Adamich
| Brabham-Ford
| 69
| +1 krog
| 18
| 3
|-
! 5
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 69
| +1 krog
| 14
| 2
|-
! 6
| 22
|  Chris Amon
| Tecno
| 67
| +3 krogi
| 15
| 1
|-
! 7
| 7
| Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 67
| +3 krogi
| 2
|  
|-
! 8
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 66
| +4 krogi
| 8
|  
|-
! 9
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 65
| +5 krogov
| 23
|  
|-
! 10
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 63
| Trčenje
| 12
|  
|-
! 11
| 15
|  Mike Beuttler
| March-Ford
| 63
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 60
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 56
| +14 krogov
| 5
|  
|-
! Ods
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 46
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 42
| Trčenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 8
|  Peter Revson
| McLaren-Ford
| 33
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 16
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 10
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 14
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 13
| Pedal za plin
| 11
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 11
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 6
| Črpalka za olje
| 3
|  
|-
! Ods
| 26
|  Nanni Galli
| Iso Marlboro-Ford
| 6
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 4
| Trčenje
| 13
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: François Cevert - 1:25.46

Formula 1 sezona 1973
1973